Cink fosfid je hemijsko jedinjenje, koje ima molekulsku masu od 264,222 -{Da}-.

Osobine

Reference

Literatura

Spoljašnje veze 

 

Фосфиди
Једињења цинка